Breut peut faire référence à :
 Alexis Breut, dit LinksTheSun (né en 1988), vidéaste français ;
 Françoiz Breut (née en 1969), chanteuse, dessinatrice, plasticienne et illustratrice française ;
 , album de Françoiz Breut de 1997 ;
 , montagne albanaise.

Voir aussi 

 
 
 

Patronyme breton